Aidonochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Aidonochóri (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Aidonochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar